Заболо́тский — русская фамилия. Женская форма Заболотская.

Известные носители 
 Заболотский, Алексей Агафонович (1864—1929) — русский советский деятель сельского хозяйства, агроном, Герой Труда, отец Н. А. Заболоцкого. 
 Заболотский, Анатолий Иванович (1911—1962) — Герой Советского Союза (1945).
 Заболотский, Виктор Васильевич (род. 1946) — заслуженный лётчик-испытатель СССР, космонавт-испытатель, президент Федерации любителей авиации России.
 Заболотский, Владислав Владимирович (1911—1986) — русский советский поэт, переводчик, редактор.
 Заболотский, Николай Николаевич (1876—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 
 Заболотский, Феликс Фёдорович (род. 1927) — советский деятель машиностроения, инженер, лауреат Государственной премии СССР.
 Заболотский, Тимофей Яковлевич (также — Заболоцкий) — военный лётчик Первой мировой войны, Георгиевский кавалер
 Гурий (Заболотский) (XVI век) — епископ Смоленский.

Топоним 
 
 Заболотский — упразднённый хутор в составе Верхнетыхтемского сельсовета Калтасинского района Башкортостана.

См. также 
 Заболоцкий